Il doppio del torneo di tennis Campinas Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni che hanno battuto in finale Pablo Albano e Nicolás Lapentti 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Nicolás Lapentti (finale)
 Pablo Campana /  Óscar Ortiz (primo turno)

 Daniel Orsanic /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 1996